Tribute — другий живий альбом Оззі Осборна, який був випущений 19 березня 1987 року.

Композиції 
 I Don't Know - 5:40
 Crazy Train - 5:19
 Believer - 5:08
 Mr. Crowley - 5:37
 Flying High Again - 4:17
 Revelation (Mother Earth) - 5:58
 Steal Away (The Night) - 8:04
 Suicide Solution - 7:46
 Iron Man - 2:50
 Children of the Grave - 5:57
 Paranoid - 2:59
 Goodbye to Romance - 5:33
 No Bone Movies - 4:02
 Dee - 4:22

Джерела 
 Tribute  allmusic
 Tribute  last.fm

Альбоми Ozzy Osbourne
Альбоми Epic Records